

Ульга — село, Бухар-Жирауський район, Карагандинська область
 Ульга — село, Саркандський район, Жетисуська область

Див. також 
 Ульгі